FSB est un sigle qui peut désigner :

 Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti  (en français, Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie), un service secret russe qui a pour rôle d'assurer la sécurité intérieure de la Russie ;
 Forum de stabilité financière, un groupement informel d'autorités financières élaborant des normes dans le domaine de la stabilité financière ;
 Fire Support Base, pendant la Guerre du Viêt Nam, une base d'appui-feu d'artillerie ;

en informatique
 File System Block, d'un système de fichiers ;
 FMOD Sample Bank, pour les fichiers audio ;
 Front side bus, le bus système d'un micro-ordinateur ;